Trafikminister ingår i Finlands regering, Statsrådet, och sorterar under Kommunikationsministeriet. Trafikministern motsvarar andra länders transportministrar. 

På Åland är termen en benämning på en minister som ansvarar för trafikfrågor, motsvarande Sveriges infrastrukturminister. På senare år har tjänsten kommit att inkludera flera uppdrag och benämns idag oftast som kommunikationsminister. Nuvarande trafik-/kommunikationsminister i Ålands landskapsregering är Veronica Thörnroos.

Politik på Åland
Transport i Finland